Гюнстет () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Нижний Рейн, округ Агно-Висамбур, кантон Рейшсоффен.

Площадь коммуны — 6,3 км², население — 688 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 683 человека (2013), плотность населения — 108,4 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 703 человека, в 2012 году — 693 человека, а в 2013-м — 683 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 475 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 362 были экономически активными, 113 — неактивными (показатель активности 76,2 %, в 1999 году — 74,0 %). Из 362 активных трудоспособных жителей работали 337 человек (186 мужчин и 151 женщина), 25 числились безработными (6 мужчин и 19 женщин). Среди 113 трудоспособных неактивных граждан 36 были учениками либо студентами, 46 — пенсионерами, а ещё 31 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки